Женская национальная сборная Хорватии по софтболу — представляет Хорватию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Ассоциация софтбола Хорватии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Хорватии по софтболу

Ссылки 
  (Ассоциация софтбола Хорватии, официальный сайт)
 
 
 

Хорватия
Софтбол в Хорватии
Софтбол женская